Брейджинг — лагерь беженцев, расположенный на востоке Чада, создан УВКБ из-за появления 42000 беженцев бежавших из Судана, где в 2004 году, в Дарфуре начался длительный вооруженный конфликт. Этот лагерь все еще действует в 2018 году и управляется Красным Крестом. 

Лагеря беженцев
Населённые пункты Чада